

Italia 
 Chiesa della Concezione – all'Aquila.
 Chiesa della Concezione al Chiatamone – a Napoli.
 Chiesa della Concezione a Materdei – a Napoli.
 Oratorio della Concezione di Maria Vergine – a Paradigna, frazione di Parma.

Spagna 

Iglesia Matriz de la Concepción (Chiesa della Concezione) – a La Orotava, isola di Tenerife, Spagna.
Iglesia Matriz de la Concepción (Chiesa della Concezione) – a San Cristóbal de La Laguna, isola di Tenerife, Spagna.
 Iglesia Matriz de la Concepción (Chiesa della Concezione) – a Santa Cruz de Tenerife, isola di Tenerife, Spagna.

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria della Concezione